Кызыл-Таш — топоним тюркского происхождения в России, который означает "красный камень":

Населённые пункты 
 Кызыл-Таш — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
 Кызыл-Таш — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.

Реки 
 Кызыл-Таш (приток Катуни) — река в Республике Алтай.
 Кызыл-Таш (приток Мульты) — река в Республике Алтай.

См. также 
 Кызылташ